Bolo — alimento a base de massa de farinha
 Bolo (futebolista) (1974) — ex-futebolista espanhol que atuava como atacante
 Bolo (Castanheira de Pera) — localidade do concelho de Castanheira de Pera
 Rio Bolo — rio romeno
 Bolo (Galiza) — município da Galiza, Espanha
 Bolo Yeung (1938) — ator e especialista em artes marciais chinês
 Bolo alimentar — alimento quando mastigado juntamente com a saliva reduzido a uma pasta
 Torre do Bolo — torre espanhola localizada no município de Bolo (Galiza)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos